Алексей Панков: